Mafalda kan syfta på:

 Mafalda – en argentinsk tecknad humorserie

Personer
 Mafalda av Portugal (1197–1256), en saligförklarad drottning av Kastilien
 Mafalda av Savojen (1902–1944), andra barnet till kung Viktor Emanuel III av Italien
 Mafalda Figoni (1911–1998), svensk solodansös, skådespelare och koreograf

Geografi

Italien 

 Mafalda, Molise, kommun, Molise, Provincia di Campobasso, 

Robotskapade Italienförgreningar